La Copa Mundial de Críquet de 1996 (Wills World Cup) fue la sexta edición del torneo. Tuvo lugar en tres países: Pakistán, India y Sri Lanka. Sri Lanka ganó la Copa y fue su primera victoria.

Participantes 
 Australia
 Emiratos Árabes Unidos
 Inglaterra
 India
 Indias Occidentales
 Kenia
 Nueva Zelanda
 Pakistán
 Países Bajos
 Sri Lanka
 Sudáfrica
 Zimbabue

Etapa de grupos

Grupo A

Grupo B

Ronda Final 

1996
Deporte en 1996
Críquet en Pakistán
Críquet en India
Críquet en Sri Lanka
Sri Lanka en 1996
India en 1996
Pakistán en 1996
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Pakistán
Competiciones deportivas mundiales celebradas en India
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Sri Lanka